El término «play» puede referirse a:
 Play, palabra inglesa que significa 'jugar' o 'reproducir'.

Música 
 Play, álbum de Namie Amuro.
 Play, álbum de Moby.
 Play, álbum de Pedro Suárez-Vértiz.
 «Play», canción de Jennifer Lopez.
 «Play», canción de Jüri Pootsmann.
 Play, residencia de conciertos de Katy Perry.
 Grupo Play, anteriormente Play, un grupo de pop mexicano.

Artes y entretenimiento 
 «Play», forma común de referirse a las consolas PlayStationPlayStation.
 Play, película dirigida por la cineasta chilena Alicia Scherson.
 Play, película dirigida por el cineasta sueco Ruben Östlund.
 Wii Play, videojuego lanzado para la consola Wii.
 Play, una revista británica de videojuegos.

Miscelánea 

 Play, aerolínea islandesa.